Die Irish League 1904/05 war die 15. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. King’s Own Scottish Borderers wurde durch Shelbourne FC ersetzt.
Der Meister wurde zwischen den punktgleichen Glentoran FC und Belfast Celtic in einem Entscheidungsspiel ermittelt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterfinale 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1904/05 (Archiv)

1904/05
Fußballsaison 1904/05